Dret
 Detenció (dret civil), la detenció d'un bé
 Detenció preventiva, mesura administrativa de curta durada executada per la policia
 Detenció o presó provisional, empresonament d'una persona imputada en esperar el judici o la fi de la instrucció
 Detenció protectiva o Schutzhaft, a Alemanya de 1916 a 1945, detenció sense procés o imputació d'oponents al règim
 Detenció d'immigrants, l'empresonament de persones no autoritzades d'entrar en un país

Arts
 Detenció (curtmetratge)
 Detention (pel·lícula del 2003)
 Detention (episodi de Cold Case), episodi 58 (Temporada 3, episodi 12) del drama TV de la CBS Cold Case.
 Detention (sèrie de televisió)
 Detention (convenció), la 17a Convenció Mundial de Ciència-ficció, celebrada en Detroit en 1959

Enginyeria hydràulica
 Conca de detenció, una estructura de control de flux artificial que s'utilitza per contenir aigua de la inundació durant un període limitat de temps

Vegeu també 
 Presó